Ermelindo Bonilauri (1912-1971) – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Pierina Bonilauri (1918-2011) – partigiana italiana